(en  [lit. Everything in the Green Zone]) est le troisième album du groupe de musique et chant a cappella allemand Wise Guys, paru en 1997.

Présentation 

 est le premier album du groupe enregistré de manière professionnelle dans un studio et la première réalisation sous le label EMI et avec le producteur Uwe Baltrusch.

C'est aussi le premier à ne comporter que des chansons écrites, composées et interprétées par le groupe lui-même. En effet, excepté les deux derniers titres, l'intégralité des titres est l'œuvre de Daniel Dickhopf et Edzard Hüneke.

L'enregistrement s'effectue en avril et . Certaines chansons sont seulement terminées pendant les enregistrements, l'album précédent, , n'étant sorti seulement qu'un an et demi auparavant.

Musicalement, l'album est un nouveau tournant pour le groupe puisque les différentes facettes de la musique a cappella et la percussion vocale dominent les chansons.

Édition remasterisée 
En 2010, EMI Music publie une version remastérisée de l'album, contenant une chanson additionnelle .

Le groupe réagit avec colère à cette parution, car il n'est plus sous contrat avec le label et n'a pas été informé, au préalable, de la sortie de cette réédition. Ils accusent la maison de disques de tenter de profiter du succès de l'album Klassenfahrt et de tromper délibérément les fans, d'autant plus que ce CD est également vendu avec une date de publication en 2010.

Liste des titres

Membres du groupe 
 Daniel « Dän » Dickopf
 Edzard « Eddi » Hüneke
 Clemens Tewinkel
 Marc « Sari » Sahr
 Ferenc Husta

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Album musical sorti en 1997
Album de Wise Guys
Album a cappella